Marc Davis puede referirse a:

 Marc Fraser Davis, animador en los Estudios Walt Disney.
 Marc Davis (astrofísico), astrofísico y profesor en la Universidad de California en Berkeley.